Hainaut földrajzi értelemben jelentheti:

 Hainaut-i grófság
 Hainaut (tartomány)